Les Haptodontidae sont une famille éteinte de sphénacondontes. Ils ont vécu au Carbonifère supérieur et au Permien inférieur.

Description

Genres 
  Haptodus

Notes et références

Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Synapside préhistorique (nom scientifique)
Synapside du Permien
Synapside du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1878